Die Communauté de communes Saône-Beaujolais ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Rhône in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 16. November 2016 gegründet und umfasst aktuell 35 Gemeinden. Der Sitz der Verwaltung befindet sich in der Gemeinde Belleville-en-Beaujolais.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen 
Communauté de communes Saône Beaujolais (vor 2017) und der Communauté de communes du Haut Beaujolais unter Einbeziehung der Gemeinde Saint-Georges-de-Reneins. Trotz der Namensähnlichkeit handelt es sich dabei um eine Neugründung unter anderer Rechtspersönlichkeit.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wurden folgende Fusionen von Gemeinden umgesetzt:
 Belleville und Saint-Jean-d’Ardières → Belleville-en-Beaujolais
 Monsols, Avenas, Ouroux, Saint-Christophe, Saint-Jacques-des-Arrêts, Saint-Mamert und Trades → Deux-Grosnes.
Dadurch verringert sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 35. Der Sitz der Verwaltung wurde nach Belleville-en-Beaujolais übertragen.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Saone Beaujolais
Gegründet 2016